Музеят на авиацията се намира в съседство с 24-та авиобаза и летище Пловдив, на 12 км от Пловдив. Музеят притежава приблизително около 6800 експоната, 59 летателни апарата, разположени в 2 вътрешни и 1 външна експозиция, 2 ремонтно-възстановителни хангара и архивохранилище.

История 
След подписването на Ньойския мирен договор на 27 ноември 1919 г. възниква идеята някои самолети да бъдат съхранени като музейни експонати, но според клаузите на мирния договор са унищожени всички самолети на българската авиация и идеята се проваля.

Следващият опит да се реализира Музей на авиацията е през 1935 г., когато началникът на Въздушни войски (ВВ) полковник Иван Михайлов на 21 април дава разрешение да се създаде Музей на авиацията на летище Божурище. Определен е и хангар за експозицията. През следващата година се сменят двама командващи на ВВ, от които последният – генерал-майор Васил Бойдев, нарежда експонатите да бъдат изведени от хангара и той да бъде използван по-пълноценно. Оставени без поддръжка и подслон дървено-платнените конструкции бързо се разрушават под въздействието на климатичните условия.

Трети опит за създаване на Музей на авиацията се осъществява през 1942 г., когато командващ ВВ е Димитър Айранов. Божурище е определено за място на експозиция, където трябва да бъде построен и храм-паметник на загиналите летци. Сложната обстановка през Втората световна война осуетява реализацията на проекта. Съхранените самолети са преместени във ВВВУ в Долна Митрополия, за да се използват като научни пособия. През 1970-те началникът на училището издава заповед да се унищожат всички самолети, отново за да не заемат хангари. Унищожени са много ценни експонати като Ме-109 „Стрела“, Ю-87 „Щука“, Ю-52 Сова и ред други.

Четвъртият опит е през 1972 г., когато инициативата за създаване на Музей на авиацията е на генерал-полковник Захари Захариев и генерал-полковник Симеон Симеонов, но идейният проект не вижда бял свят поради смъртта на председателя на инициативния комитет Симеонов през 1975 г. и пенсионирането на Захариев.

Петият опит под ръководството на полковник Йорго Керанов се оказва сполучлив. Открит на 21 септември 1991 г., Музеят на авиацията е филиал на НВИМ. С писмо на Министерството на културата от 29 март 1994 г. се образува самостоятелен Музей на авиацията подчинен на Министерството на отбраната.

Експонати 
Във вътрешните експозиции са представени документи, лични вещи на пилоти, саби, детайли от самолети, спускаемия апарат на „Союз-33“, авиационни двигатели М-701, ТВ2-117, оръдеен лафет на МиГ-17Ф с едно 37 mm оръдие Нуделман Н-37 и две 23 mm оръдия Нуделман-Рихтер НР-23, управляеми и неуправляеми ракети РС-2УС, Р-3С, Р-98Р, Р-98Т, Х-23, С-5, MARS-2 и други, авиационно облекло и фототабла за живота на летищата и историята на българската авиация от зараждането до наши дни.

Външната експозиция включва представители на следните модели самолети:

На външна експозиция са разположени още радиолокационни станции РЛС П-15, П-37, РПВ-9 и ракети „земя-въздух“ 1Д и 11Д от ЗРК СА-75 и С-75 Двина.

Галерия

Външни препратки 
 Информация и снимки от Музея на авиацията
 Справочна информация за музея 
 Галерия снимки от летище Пловдив, Музея на авиацията и Сдружение „Млад орел“ 
 Реставриране на МиГ-17ПФ в музея
 „Музей на авиацията“ – Пловдив – Нека им помогнем", гражданска инициатива за реставриране на самолетите на музея, дискусии част 1, част 2, част 3.

Авиация
Авиация
Транспорт в Пловдив
Пловдив
Военновъздушни сили на България
авиацията
Основани в България през 1991 година